Cherré ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Cherré (Maine-et-Loire), ehemalige Gemeinde
 Cherré (Sarthe)
 Cherré-Au